De Uafhængige er navnet på flere danske politiske partier eller grupper:

 De Uafhængige – et udbryderparti fra Venstre, stiftet 1953.
 De Uafhængige (1860) – et udbryderparti fra De Nationalliberale, stiftet 1860.
 De Uafhængige (1934) – et udbryderparti fra Venstre, stiftet 1934.
 De Uafhængige Elever – oprindeligt navn for Folkeskoleelevernes Landsorganisation, stiftet 1978.